Franciaország
Béon, település Ain megyében
Béon, település Yonne megyében